Gračanica est un toponyme qui peut désigner :

Localités

Gračanica, une ville et une municipalité situées dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gračanica, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gračanica, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Gračanica, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gračanica, un village situé dans la municipalité de Trnovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Gračanica, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gračanica, une localité située dans la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Gračanica, une localité de Croatie ;

Gračanica, un village situé dans la municipalité d'Andrijevica ;

Gračanica, un village situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva ;
Gračanica, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Gračanica/Graçanicë, une localité et une commune (municipalité) du Kosovo située dans le district de Pristina (selon le Kosovo) ou dans le district de Kosovo (selon la Serbie).

Monastères
le monastère de Gračanica à Trebinje, en Bosnie-Herzégovine ;
le monastère de Gračanica, un monastère orthodoxe serbe situé au Kosovo.

Autres
Gornja Gračanica